Координационный совет может означать:
 Координационный совет белорусской оппозиции (август 2020—)
 Координационный совет оппозиции Киргизии (октябрь 2020—)
 Координационный совет российской оппозиции (2012—2013)
 Координационный совет Фронта реформ (Иран; 1999—)